Ogy, commune de Moselle (France);
 Ogy, village de la commune de Lessines (Belgique).

Homonymie de localités